Název Zlatno má více významů:

místní část
 Zlatno (Vaľkovňa) – místní část obce Vaľkovňa na Slovensku v okrese Brezno

obec
 Zlatno (okres Poltár) – obec na Slovensku v okrese Poltár
 Zlatno (okres Zlaté Moravce) – obec na Slovensku v okrese Zlaté Moravce

vodní tok
 Zlatno (přítok Ipľu) – pravostranný přítok Ipľu na Slovensku v okrese Poltár
 Zlatno (přítok Richnavy) – levostranný přítok Richnavy na Slovensku v okrese Banská Štiavnica